Großzug steht für einen Straßenbahnzug:

 einen Straßenbahnzug aus drei Großraumwagen
 einen Straßenbahnzug aus drei Kurzgelenktriebwagen